Rumunjska:
 Brănești (Dâmbovița, Rumunjska), županija Dâmbovița
 Brănești (Gorj, Rumunjska), županija Gorj
 Brănești (Ilfov, Rumunjska), županija Ilfov